Альфос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Луго в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Мариния-Сентраль. Занимает площадь 78 км². Население — 2078 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Луго